Гаона () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Гаона, Роке (1896—1989) — парагвайский политик, писатель, поэт, журналист, публицист, редактор, дипломат. 
 Гаона, Хуан Баутиста (1845—1932) — парагвайский политический и государственный деятель. Временный президент Парагвая.